Шехзаде Селім — син османського султана Ахмеда I та його наложниці Кесем Султан.

Народився 27 червня 1611 року. Помер незадовго після народження, вже у липні того ж року.

Джерела 
Mansel, Philip (1995), Constantinople: City of the World's Desire, 1453–1924; New York: St. Martin's Press.
Imber, Colin (2009), «The Ottoman Empire»; New York: Palgrave MacMillan.
Peirce, Leslie P. (1993). The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire. Oxford University Press. ISBN 0195086775.
Tezcan, Baki (2007). The Debut of Kösem Sultan's Political Career. Turcica (Éditions Klincksieck). 39–40.
Lucienne Thys-Senocak, Ottoman Women Builders (Aldershot: Ashgate 2006).
Piterberg, Gabriel (2003). An Ottoman Tragedy: History and Historiography at Play. California: University of California Press. с. 271. ISBN 0-520-23836-2. 

Персоналії:Османська  імперія